Bergdierenrots (Diergaarde Blijdorp)
 Bergdierenrots (Artis)